Galleria dell'Accademia (Florence), een museum te Florence
 Galleria dell'Accademia (Rome), een museum te Rome

Zie ook 
 Gallerie dell'Accademia, een museum in Venetië